Il doppio del torneo di tennis Los Angeles Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Kevin Curren e David Pate che hanno battuto in finale Brad Gilbert e Tim Wilkison 6-3, 6-4.

Teste di serie 

 Gary Donnelly /  Peter Fleming (primo turno)
 Guy Forget /  Kim Warwick (quarti di finale)

 Paul Annacone /  Mike De Palmer (primo turno)
 Chip Hooper /  Rick Leach (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Los Angeles Open 1987